

Letteratura 
 La trincea – romanzo di Francesco Sapori del 1917
 La trincea – dramma di Giuseppe Dessì del 1961

Televisione 
 La trincea – sceneggiato televisivo tratto dal dramma di Giuseppe Dessì, regia di Vittorio Cottafavi, trasmesso il 4 novembre 1961 (inaugurazione del secondo canale televisivo)

Cinema 
 La trincea –  film del 2000 diretto da William Boyd

Pagine correlate 
Trincea